Bellido ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio García-Bellido (* 1936), spanischer Entwicklungsbiologe
 Antonio García y Bellido (1902–1972), spanischer Klassischer Archäologe
 Bernardino Gálvez Bellido (1891–1943), spanischer Violoncellist und Musikpädagoge
 Carmen Bellido (* 1964), peruanische Badmintonspielerin
 Guido Bellido (* 1979), peruanischer Ingenieur und Politiker
 Jerónimo Giménez y Bellido (1854–1923), spanischer Violinist und Komponist
 José López Bellido (* 1943), spanischer Gitarrenbauer in Granada
 Manuel López Bellido (* 1939), spanischer Gitarrenbauer
 Pilar Bellido (* 1969), peruanische Badmintonspielerin
 Rafael Bellido Caro (1924–2004), spanischer Geistlicher, Bischof von Jerez de la Frontera
 Ximena Bellido (* 1966), peruanische Badmintonspielerin